Die italienische Formel-4-Meisterschaft 2017 (offiziell Italian F.4 Championship powered by Abarth 2017) war die vierte Saison der Italienischen Formel-4-Meisterschaft.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F4-T014, FTJ I4-Motor von Abarth und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 
Der Rennkalender wurde am 29. Oktober 2016 veröffentlicht, alle Rennen wurden auf italienischen Strecken ausgetragen. Das erste Rennwochenende in Misano fand im Rahmenprogramm der Blancpain GT Series statt.

Wertung

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 16 Ergebnisse und bei der Teamwertung nur die zwei bestplatzierten Fahrer pro Rennen gewertet (Streichergebnis). Um in der Wertung berücksichtigt zu werden musste man bei mindestens fünf Rennwochenenden teilgenommen haben, eines dieser Rennwochenenden war das Saisonfinale in Monza.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der Italienischen Formel-4-Meisterschaft (italienisch/englisch)

Einzelnachweise 

2017
Motorsportsaison 2017